La Coppa Radivoj Korać 2005 è la 3ª Coppa di Serbia e Montenegro di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le cinque squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2004-05, le prime due classificate al termine del girone di andata della YUBA liga 2004-2005, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia e Coppa di Montenegro del secondo livello. 

Budućnost
Crvena zvezda
Hemofarm
Partizan Pivara MB
Reflex Železnik

NIS Vojvodina
Atlas Belgrado

Ergonom Niš (finalista Coppa di Serbia)
Mornar Bar (vincitore Coppa di Montenegro)

Turno preliminare

Tabellone

Finale

Voci correlate 
YUBA liga 2004-2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile